

Sciences et techniques 
En zoologie :
 le Chat sauvage (Felis silvestris) est une espèce de félins :
 le chat sauvage d'Europe, le chat sauvage d'Asie et le chat sauvage d'Afrique sont des populations de l'espèce Felis silvestris,
 les chats sauvages de Madagascar, deux fois plus gros que les chats domestiques, forment une population séparée mais semblent descendre de chats domestiques échappés des bateaux de commerce arabes il y a plus de mille ans ;
 on désigne aussi sous le nom de Chat sauvage divers félins non domestiques ayant l'apparence approximative d'un chat :
 le chat sauvage de Nouvelle Espagne correspond au Margay,
 le terme chat sauvage d'Amérique recouvre plusieurs espèces ;
 par chat sauvage on désigne parfois, improprement,  un chat haret, c'est-à-dire un chat domestique redevenu sauvage ou à l'état de marronnage ;
 au Québec et au Nouveau-Brunswick (Canada), Chat sauvage désigne le Lynx roux. C'était aussi l'expression utilisée autrefois pour désigner le raton laveur lors de l'arrivée des colons français. Ce nom lui fut donné étant donné sa ressemblance avec le chat sauvage d'Europe.

Culture et société 
 Le Chat sauvage () est un film d'aventures américain réalisé par Phil Karlson, sorti en 1949.
 Les Chats sauvages sont un groupe de rock 'n' roll fondé en 1961 par Dick Rivers.

Toponyme 
 La tête du Chat Sauvage est un sommet du massif des Vosges (France), culminant à .

Notes et références

Voir aussi 
  (« Chat sauvage » en anglais)